Chincha bezeichnet
 ein ehemaliges Volk in den Anden, siehe Chincha (Volk)
 eine Provinz in der peruanischen Region Ica, siehe Provinz Chincha
 die Hauptstadt dieser Provinz, siehe Chincha Alta
 die Chincha-Inseln vor der Küste Perus